Le mot Shag, qui signifie cormoran en anglais, réfère notamment à :

Personne 

 Shag, pseudonyme de l'artiste américain Josh Agle (1962-).

Toponyme

Shag Island, île inhabitée.

Shag Harbour, village de pêcheurs de Nouvelle-Écosse.
 Incident de Shag Harbour, chute d'un OVNI en 1967.
 Île Shag, île du golfe du Saint-Laurent au Québec.

Shag, cours d'eau de l'Île du Sud.

Shag Rocks (ou îles Aurora), groupe d'îlots de  Géorgie du Sud.
 Île Big Shag, une des Îles Malouines.

Danse 
Le shag est un nom donné à différentes danses:

Voir aussi 
 The Shaggs, groupe de rock féminin américain des années 1960.